Maravilhense – abitanti di Maravilha (Alagoas)
Maravilhense – abitanti di Maravilha (Santa Catarina)
Maravilhense – abitanti di Maravilhas